Гран-при Италии  года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 7 сентября 1969 года на трассе Монца. Эта гонка примечательна наименьшим за всю истории Формулы-1 отрывом среди первых четырёх гонщиков.

Гонка 

|}

 Джеки Стюарт и Matra-Ford выиграли личный и командный зачёты за 3 гонки до конца сезона.

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при Италии